

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10
 Sarnów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Sarnów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Sarnów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Sarnów-Osiedle (Sarnów) – osada w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Sarnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Sarnów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Sarnów – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Sarnów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Sarnów – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Psary
 Sarnów – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek

Miejscowość na Ukrainie 
 Sarnów – wieś w rejonie wołoczyskim obwodu chmielnickiego

Inne 
 Sarnów – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Sarnow
 Sarnowiec
 Sarnowo
 Sarny